Greschat ist der Familienname folgender Personen:

 Hans-Jürgen Greschat (1927–2022), deutscher Religionswissenschaftler
 Katharina Greschat (* 1965), deutsche Kirchenhistorikerin
 Martin Greschat (1934–2017), deutscher Kirchenhistoriker